Stone může být:

 Stone (příjmení) – příjmení osob
 Stone (jméno) – křestní jméno
 Stone Gossard – americký kytarista
 Rolling Stone – americký hudební časopis
 kámen (jednotka) – jednotka hmotnosti (anglicky stone)

hudební skupiny
 Queens of the Stone Age – americká hudební skupina
 Stone Gods – britská hudební skupina
 Stone Sour – americká hudební skupina
 Stone Temple Pilots – americká hudební skupina
 Stone (hudební skupina) – finská hudební skupina

Podobné názvy 
 The Rolling Stones – hudební skupina

Externí odkazy